Сезон 1904/05 —  6-й год со дня основания футбольного клуба «Барселона».

Наиболее важные события сезона 1904-1905 для Барселоны следующие:

Основные события 
21 июня 1905 Барселона впервые становится чемпионом Каталонии, обыграв в решающей игре Эспаньол, со счетом 3-2. Кризис продолжается, сокращается число партнеров (сосьос) с 234 до 198. В нескольких играх Барселоне приходится играть вдесятером из-за отсутствия игроков.

26 февраля 1905 года Барселона меняет поле из-за решения Собственников земель реконструкции стадиона Хорта. Новым полем становится пересечение улиц Мунтанер, Париж, Лондон и Касанова.

Результаты 

 1. Дополнительное время 15 минут.
 2. Открытие поля на улице Мунтанер.

Примечания

Ссылки 

1904 год в спорте
1905 год в спорте
Сезоны ФК «Барселона»